Dale Earnhardt, Jr., född 10 oktober 1974 i Kannapolis, North Carolina, är en amerikansk racerförare, son till NASCAR-legendaren Dale Earnhardt.

Racingkarriär 
Earnhardt Jr tävlar i NASCAR. Han vann sitt första race vid sin tolfte start i NASCAR Winston Cup, då han segrade på Texas Motor Speedway i april 2000. Han vann därefter det prestigefyllda racet Daytona 500 i februari 2004.

Earnhardt Jr har vid ett flertal tillfällen framröstats som NASCAR:s populäraste förare.

Karriärstatistik i NASCAR

Externa länkar 

Amerikanska racerförare
Racerförare från North Carolina
NASCAR-förare
Personer från Kannapolis
Födda 1974
Levande personer
Män
Förare i Hendrick Motorsports